Шабельская:
 Шабельская, Александра Станиславовна (1845—1921) — писательница
 
 Шабельская, Варвара Петровна (княгиня Сидамон-Эристова; 186?—1939?) — реставратор, служила в Центральных государственных реставрационных мастерских под руководством И. Э. Грабаря.

Двойные фамилии 
 Шабельская-Борк, Елизавета Александровна (1855—1917) — писательница, актриса и антрепренёрша.

См. также 
 Шабельский